La Prva hrvatska nogometna liga 2016-2017, conosciuta anche come MAXtv Prva HNL 2016-2017 per motivi di sponsorizzazione, è stata la ventiseiesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 15 luglio 2016 e il 27 maggio 2017.

La vittoria finale è andata al Rijeka, al suo primo titolo, che ha interrotto il dominio della Dinamo Zagabria durato 11 anni, mentre il capocannoniere del torneo fu l'ungherese Márkó Futács (attaccante dell') con 18 reti.

Stagione

Novità 
Dalla stagione 2015-2016 è stata retrocessa l'NK Zagabria, mentre dalla Druga HNL è stato promosso il Cibalia Vinkovci.

Regolamento 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
La squadra campione di Croazia si qualifica per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2017-2018.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto, unitamente alla vincitrice della Coppa di Croazia si qualificano per il primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018.
La penultima classificata disputa uno spareggio con la seconda in Druga HNL 2016-17.
L'ultima classificata retrocede direttamente in Druga HNL 2017-18.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2017-2018.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2017-2018.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 2017-2018.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-18

Calendario 19-36

Spareggio 
Il  (9º in Prva liga) affronta in uno spareggio con andata e ritorno il  (2º in Druga liga).

  rimane in Prva Liga,  in Druga.

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Matjaž Kek

 

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2016-2017
Treća Liga 2016-2017
Hrvatski nogometni kup 2016-2017

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale su prva-hnl.hr
Prva HNL su UEFA.com
Stagioni 2011-2020 su webalice.it
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
Prva hrvatska nogometna liga